

Бирюки — присілок, Параньгинський район, Марій Ел

Бирюки — село, Донецька область, Донецька міська рада
 Бирюки — село, Київська область, Білоцерківський район